

Терентьєвська — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Терентьєвська — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область